Fischman ist der Familienname folgender Personen:
 Jakow Moissejewitsch Fischman (1887–1962), russischer Chemiker, Sozialrevolutionär und Anarchist
 Michail Wladimirowitsch Fischman (* 1972), russischer Journalist
 Natan Lwowitsch Fischman (1909–1986), russischer Musikwissenschaftler, bekannt für seine Beethoven-Studien
 Pjotr Fischman (* 1955), Bildhauer und Hochschullehrer
 Rajmil Fischman (* 1956), peruanischer Komponist und Musikpädagoge
 Scott Fischman (* 1980), US-amerikanischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Fishman
 Fischmann
 Fiszman